Intel Pentium II — процессор x86-совместимой микроархитектуры Intel P6, анонсированный 7 мая 1997 года.

Пк-процессоры

«Klamath» (350 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX
 Кэш L2 cache работает на 50 % скорости процессора
 Партия номеров с префиксом B предназначена для розничной продажи

«Deschutes» (250 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX
 Кэш L2 cache работает на 50 % скорости процессора
 Pentium II OverDrive является Deschutes Pentium II ядро, предназначено для операций под Socket 8. Он поставляется с 512 Кб кэша L2, что делает его похожим на Pentium II Xeon.

Мобильные процессоры

«Tonga» (250 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX
 Кэш L2 cache работает на 50 % скорости процессора

«Dixon» (250 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX
 Кэш L2 cache работает на 100 % скорости процессора
 Также известен как Pentium II «Performance Enhanced»

См. также 
 Список микропроцессоров  Intel
 Список микропроцессоров  AMD
 Мобильные микропроцессоры

Ссылки 
 Intel Processor Spec Finder

Intel
Продукты Intel